FAH peut désigner :
 fournisseur d'applications hébergées ;
 Folding@Home.